Любке — фамилия. Известные носители:
 Любке, Вильгельм (1826—1893) — немецкий историк искусства.
 Любке, Генрих (1894—1972) — государственный деятель Германии, федеральный президент Германии в 1959—1969 годах.
 Любке, Фридрих Вильгельм (1887—1954) — немецкий политик, член ХДС. Премьер-министр земли Шлезвиг-Гольштейн в 1951—1954 годах.
 Мейер-Любке, Вильгельм (1861—1936) — швейцарский лингвист (работал также в Австрии и Германии), один из крупнейших языковедов-романистов XIX в.
 Любке, Вальтер (1953—2019) — немецкий политик.